Allomyces — рід грибів родини Blastocladiaceae. Назва вперше опублікована 1911 року.

Класифікація 
Згідно з базою Mykobank до роду Allomyces відносять 11 видів:

Примітки

Джерела 
 Butler, E.J. 1911. On Allomyces, a new aquatic fungus. Annals of Botany. 25(4):1023-1036 - P.1023

Роди грибів